Прейвэнг:

 Прейвэнг — город в Камбодже.
 Прейвэнг — провинция в Камбодже.